Psenes är ett släkte av fiskar. Psenes ingår i familjen Nomeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Psenes